4. Klavierkonzert steht für:
4. Klavierkonzert (Beethoven)
4. Klavierkonzert (Mozart)
4. Klavierkonzert (Prokofjew)
4. Klavierkonzert (Rachmaninow)
4. Klavierkonzert (Saint-Saëns)